Ochota, un quartiere di Varsavia
 Ochota, un fiume dell'estremo oriente russo